Personagem esférico é a personagem imprevisível, complexo, de grande densidade psicológica.

Ver também
 Teoria da Literatura
 Personagens fictícios

Narratologia
Personagens